Borovi Dániel művészettörténész, fotóművész, látványtervező, szerkesztő.

Életpályája 
Középiskolai tanulmányait a budapesti Városmajori Gimnáziumban (1993-1997 között) végezte, majd a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának művészettörténet szakos hallgatója, később állami ösztöndíjas doktorandusza (2007-2009), a Monarchikum kutatócsoport tagja. 

Kutatási területe: az uralkodócsalád képzőművészeti reprezentációja, a 19. század és a századforduló emlékezetkultúrája és emlékműszobrászata. 

Jelenleg szabadúszó művészettörténészként, szerkesztőként (Oktatási Hivatal), illetve grafikusként-fotósként (Latinovits Színház) dolgozik.

Fontosabb művei 

 [társszerző: Vér Eszter Virág] A trónörököspár év végi ünnepi szokásairól (1881-1882). Napi Történelmi Forrás 2021. január 6. 
 [társszerző: Vér Eszter Virág] Drága Rudolf: Ferenc József és Sisi levelei fiukhoz. (ford.: Nyizsnyánszki Ferenc) Budapest, Szépmíves Könyvek, 2020. 
 [társszerkesztő: Kovács Attila Zoltán]: Drága Mama: Ferenc József levelei édesanyjához. (ford.: Béresi Ákos) Budapest, Szépmíves Könyvek, 2019. 
 „Lovon vagy gyalog”: Az Andrássy-emlékmű felállítása és bontása a források tükrében. Aetas (32. évf.) 2017. 4. sz. 63-97. pp. 
 A szecessziós uralkodóportré és Ligeti Miklós fehértemplomi Ferenc József-szobra. In: A hosszú 19. század. (szerk.: Kerényi B. Eszter) Gödöllő, Gödöllői Városi Múzeum, 2017. 
 A viselettörténeti forrásérték problémája Erzsébet királyné magyarországi portréin. In: F. Dózsa Katalin - Szatmári Judit Anna - Vér, Eszter Virág (szerk.): Divat, egyén, társadalom: A divattörténeti tudományos konferencia tanulmánykötete. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2016. 91-109. pp. 
 A budapesti Rudolf trónörökös-emlékmű. Műemlékvédelem (56. évf.) 2012. 6. sz. 362-371. pp. 
 "A fiatalabb korban elképzelt arc": Fotóhasználat Erzsébet királyné időskori arcképein. Fotóművészet (55. évf.) 2012. 4. sz. 90-97. pp. 
 "Hát még semmi sincs a vásznon?": Fotóhasználat Ferenc József és Erzsébet magyarországi portréin. Fotóművészet (55. évf.) 2012. 2. sz. 114-123. pp.
 Zala György bécsi Erzsébet királyné-síremléke és az Erzsébet-kultusz szakralizáló emlékei az 1900 körüli magyar szobrászatban. Műemlékvédelem (55. évf.) 2011. 5. sz. 289-303. pp.

További információk 

 https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10061641

 https://port.hu/adatlap/szemely/borovi-daniel/person-264245
 https://latinovitsszinhaz.eu/tarsulat/borovi-daniel/
 https://www.instagram.com/daniborovi/?hl=hu
 https://24.hu/tudomany/2020/12/26/karacsony-sisi-kiraly-ferenc-jozsef/
 https://index.hu/kultur/2021/01/31/a-sorsa-volt-a-vegzete-132-eve-lett-ongyilkos-az-osztrak-magyar-monarchia-tronorokose/
 https://24.hu/tudomany/2021/02/14/sisi-ferenc-jozsef-buda-bal/
 https://mta.hu/tudomany_hirei/bepillantas-egy-uralkodocsalad-mindennapjaiba-uj-forraskiadvany-110676

Jegyzetek

Magyar művészettörténészek
Magyar fotográfusok
Az 1970-es években született személyek
Élő személyek